Bresson est un toponyme et un patronyme français. La Haute-Saône et les Vosges sont respectivement les deux départements français où le patronyme Bresson est le plus représenté.

Patronymes 

 Charles-Joseph Bresson (1798-1847), diplomate et homme politique français ;
 Édouard Bresson (1826-1911), homme politique français ;
 Jacques Bresson (1798-1860), économiste français ;
 Jean-Baptiste-Marie-François Bresson (1760-1832), homme politique français ;
 Robert Bresson (1901-1999), cinéaste français ;
 Gilles Bresson (1939-), hydrogéologue français et restaurateur de monuments historiques ;
 Jean-Jacques de Bresson (1920-2004), haut fonctionnaire français ;
 Yoland Bresson (1942-2014), économiste français ;
 François-Léopold Bresson (1771-1848), avocat, magistrat et homme politique français ;
 Louis-Antoine-Maurice Bresson (1817-1893), architecte français ;
 Pascal Bresson (1969-), illustrateur et scénariste de bande dessinée français.
et aussi
 Henri Cartier-Bresson (1908-2004), photographe français

Toponyme 

 Bresson, commune française située dans le département de l’Isère
et aussi : 
 
 Saint-Bresson, commune française du Gard
 Saint-Bresson, commune française de la Haute-Saône

Hydronyme 
 le Torrent de Bresson, un cours d'eau français situé dans le département de lIsère
 le Raddon de Saint-Bresson, cours d'eau de la Haute-Saône

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme franc-comtois
Patronyme vosgien